Ел Ескобиљал има више значења:

 Ел Ескобиљал (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ескобиљал (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ескобиљал (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Ескобиљал (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику